Anne de Beauchamp peut désigner :
 Anne de Beauchamp (1444-1449),  comtesse de Warwick ; 
 Anne de Beauchamp (1426-1492),  comtesse de Warwick. Tante de la précédente.

Homonymie dynastique